Uskrsnuće, pojam u teologiji koji označava ponovno ujedinjenje duše i tijela nakon smrti ili oživljavanje mrtve osobe.
 Uskrsnuće Isusa Krista.
 Uskrsnuće (Klović), slika hrvatskog minijaturiste Julija Klovića.
 Uskrsnuće Kristovo (El Greco), slika El Greca.
 Uskrsnuće (Tolstoj), roman Lava Tolstoja.